Filippo Brunelleschi
 Umberto Brunelleschi
 6055 Brunelleschi

Desambiguação